Buffy, en anglais, est le diminutif de Elizabeth. Comme plusieurs autres diminutifs anglais, il est devenu un prénom à part entière.

Buffy contre les vampires 
 Buffy contre les vampires est une série télévisée racontant l'histoire d'une jeune femme tueuse de vampires.
 Liste des épisodes de Buffy contre les vampires
 Buffy Summers, héroïne de la série Buffy contre les vampires interprétée par Sarah Michelle Gellar. Le personnage fut interprété par Kristy Swanson dans le film Buffy, tueuse de vampires.
 Buffy, tueuse de vampires est un film de Fran Rubel Kuzui.

Autres personnages de fiction 
 Buffy Davis est un personnage de la série télévisée américaine Cher oncle Bill

Personnalité 
 Buffy était le surnom dans sa jeunesse de Sa Majesté la Reine Élisabeth, la Reine Mère,  Elizabeth Bowes-Lyon, la reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, et impératrice des Indes.
 Buffy Sainte-Marie est une compositrice, parolière, chanteuse, actrice canadienne
 Buffy Tyler est une playmate

Autres 
 Buffy est le nom provisoire (2006) d'un corps céleste orbitant autour du Soleil au-delà de Neptune, dans la région de la ceinture de Kuiper. Son nom officiel est pour l'instant 2004 XR190.
 Le buffy coat est la fraction d'un échantillon de sang non coagulé après centrifugation qui contient la plupart des globules blancs et des plaquettes.